Als  Carunculae hymenales myrtiformes (zu ) bezeichnet man kleine warzenförmige narbige Reste des Hymens nach der Defloration oder einer Geburt am scheidennahen Rand der kleinen Schamlippen (Labia minora), die den Scheideneingang begrenzen.

Quellen 
 Roche Lexikon Medizin. Urban & Fischer Verlag, 4. Auflage, München 1999.
 
 Stichwort „Hymen“ in Pschyrembel Wörterbuch Sexualität. Walter de Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-016965-7, S. 225–226.

Siehe auch 
 Hämatokolpos
 Hymenalatresie

Vulva
Vagina